Se også 742 (tal)

Begivenheder

Født 
 Karl den Store

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
42
Artikler om enkelte år